Hispânia — algo relativo à província romana que abrangia toda península Ibérica
Espanha — algo relativo a este país ou, historicamente, à península Ibérica
Hispânicos — denominação frequente e controversa usada nos Estados Unidos para designar residentes originários de países latino-americanos de língua castelhana

Desambiguações de gentílicos